«Дегерфорс» — шведский футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает в Аллсвенскан, высшем дивизионе Швеции. Клуб основан 13 января 1907 года, домашние матчи команда проводит на стадионе «Стура Валла», вместимостью 15 000 зрителей. Главным достижением клуба является победа в Кубке Швеции в 1993 году.

Выступление в еврокубках 

 Q — квалификационный раунд.
 1R — первый раунд.

Достижения 
 Чемпионат Швеции по футболу:
 Серебро (2): 1940-41, 1963
 Кубок Швеции по футболу:
 Обладатель (1): 1992-93

Текущий состав 
По состоянию на 20 февраля 2023 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Трансферы. Зима 2022/2023

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Известные игроки 
  Анатолий Пономарёв
  Даниэл Мендес
  Янкуба Сисей
  Андреас Андерссон
  Улоф Мельберг
  Бертиль Нордаль
  Гуннар Нордаль
  Томас Нордаль
  Ральф Эдстрём
  Ола Тойвонен

Известные тренеры 
  Эрик Хамрен
  Свен-Ёран Эрикссон

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Официальный сайт болельщиков
 Сайт молодёжной команды

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Швеции